

Sciences et techniques

Informatique et bibliographie 
 Terme, mot significatif employé pour la constitution d'un index terminologique ;
 Terme de représentation, mot ou combinaison de mots, utilisé(e) comme partie du nom d'un élément de métadonnée par les moteurs de recherche.

Logique 
 Terme concept de base du calcul des prédicats.
 Terme, prémisse d'un syllogisme.
 Terme moyen, proposition considérée comme vraie dans l'affirmation d'une disjonction.

Mathématiques 
 Terme, élément d'une suite, d'une  série ou d'une opération.
 Lambda-terme, entité syntaxique du lambda-calcul.

Médecine 
 Terme, date prévue de l'accouchement.

Météorologie 
 Prévisions à court terme, à moyen terme ou à long terme (voir aussi Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme).

Physique 
 En physique quantique, un terme spectroscopique désigne un ensemble de nombres quantiques associés au moment orbital et au spin d'une configuration électronique.

Sciences humaines et sociales

Droit 
 Le terme en droit civil français est une modalité qui affecte une obligation. Le terme peut être suspensif ou extinctif (voir aussi : Loi américaine d'extension du terme des droits d'auteur).
 La déchéance du terme est une sanction qui atteint le débiteur en cas de non-paiement des annuités de remboursement de certains prêts, ainsi que le prévoit le droit français et utilisée spécialement en droit bancaire et en droit de la consommation.

Histoire 
 Terme est le nom francisé du dieu romain Terminus.

Linguistique 
 Terme, un élément lexical, mot ou expression symbolisant un concept (la terminologie consiste en l'utilisation et l'étude des termes).

Psychologie 
 Mémoire à court terme (MCT), mémoire primaire qui permet de retenir et de réutiliser une quantité limitée d'informations pendant quelques secondes.
 Mémoire à long terme (MLT), mémoire au sens courant en psychologie cognitive.
 Mémoire de travail à long terme, partie activée de la mémoire à long terme.

Culture et société

Beaux-arts 
 Terme, (synonyme : hermès, buste d'Hermès, figure engainée), buste ou statue (toujours sans bras) à mi-corps se reliant insensiblement à un piédestal engainant ; l'historien de l'architecture Henry de Geymüller désigne sous le nom de « terme » un ensemble de douze gravures représentant chacune trois supports anthropomorphes, atlantes ou cariatides, portant chapiteau et parfois un entablement commun. C'est en général une figure masculine.

Économie et finance 
 Change à terme, produit dérivé de gré à gré du marché des changes et des marchés monétaires des deux devises concernées.
 Crédit bancaire :
 à très court terme (jusqu'à 3 mois) ;
 à court terme (jusqu'à 2 ans) ;
 à moyen terme (jusqu'à 7 ans) ;
 à long terme (jusqu'à 20 ans) ;
 à très long terme (au-delà de 20 ans).
 Contrat à terme, engagement de livraison standardisé, dont les caractéristiques sont connues à l'avance.
 Marché à terme (ou marché des contrats à terme), un marché où les règlements se font à une échéance ultérieure à celle des transactions.

Patronyme 

 Jean-François Terme (1791-1847), un homme politique français, maire de Lyon ;
 Joannès Terme (1823-1888), un  homme politique français, parlementaire du Rhône, fils du précédent ;
 Frédérick Terme (1825-1881), un journaliste français, frère du précédent.

Toponyme 
 Voir